Ian Stewart je lahko:
Ian Macpherson M Stewart, upokojeni britanski dirkač Formule 1
Ian Stewart, škotski klaviaturist, član prvotne zasedbe skupine The Rolling Stones